IND se može odnosti na:

 Dijabetes melitus tip 2, bolest
 Ind (reka)